Der MG HS ist ein SUV der chinesischen Automarke MG, das bei SAIC Motor gebaut wird.

Geschichte 
Im April 2018 präsentierte MG auf der Beijing Auto Show mit dem Konzeptfahrzeug X-Motion einen ersten Ausblick auf ein neues SUV. Das Serienfahrzeug wurde im September 2018 auf der Chengdu Auto Show vorgestellt und kam kurz darauf in China in den Handel. Seit November 2019 wird das Fahrzeug im Vereinigten Königreich und seit September 2022 in Italien angeboten.

Als Antriebsvarianten stehen für das SUV ein 1,5-Liter-Ottomotor mit ,  oder  und ein 2,0-Liter-Ottomotor mit  zur Verfügung.

Im September 2019 wurde die Plug-in-Hybrid-Version eHS 50T mit zwei Elektromotoren, Allradantrieb und  Systemleistung vorgestellt. Die elektrische Reichweite gibt MG mit 75 km an. Die etwas schwächer motorisierte Variante EHS mit Vorderradantrieb und  für Europa präsentierte MG im Dezember 2020. Der EHS verfügt über nur einen Elektromotor und hat eine Akkukapazität von 16,6 kWh. Die elektrische WLTP-Reichweite beträgt 52 km, geladen wird das Fahrzeug über 3,7 kW Wechselstrom mittels Typ-2-Ladestecker.

Technik 
Der MG HS nutzt die gleiche Plattform wie der Roewe RX5, nutzt aber nicht dessen Alibaba-Infotainmentsystem. Stattdessen kommt ein System zum Einsatz, das von SAIC entwickelt wurde.

Technische Daten 

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2021 wurden 1.403 MG HS in der Bundesrepublik Deutschland neu zugelassen. Im Folgejahr waren es 6.415 Einheiten.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (deutsch)
 offizielle Website HS (chinesisch)
 offizielle Website eHS (chinesisch)

Kombi
Hybridelektroautomodell